Галецький Семен Якович (? — † 8 липня 1738) — український військовий і державний діяч часів Гетьманщини.
 Галецький Олександр Дем'янович (8 березня (21 березня) 1914 — † 16 квітня 1945) — учасник німецько-радянської війни, Герой радянського союзу (10 квітня 1945).
 Галецький Леонід Станіславович — професор, доктор геолого-мінералогічних наук

Див. також 
 Халецькі